Шти́ллинг () — немецкая фамилия:
 Штиллинг, Бенедикт (1810—1879) — немецкий анатом и хирург.
 Штиллинг, Иоганн Генрих (1740—1817) — немецкий писатель-мистик.
 Штиллинг, Якоб (1842—1915) — немецкий офтальмолог.
 Юнг-Штиллинг, Элиза (1829—1904) — остзейская художница и педагог.